Welitsch ist

ein Ortsname:
 Welitsch (Pressig), Ortsteil des Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Alexander Welitsch (1906–1991), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Ljuba Welitsch (1913–1996), bulgarisch-österreichische Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin

Siehe auch:
 Welisch